Trippel ist der Name folgender Unternehmen und Marken:

 Trippelwerk, ehemaliger deutscher Automobilhersteller
 Protek (Markenname Trippel), ehemaliger deutscher Automobilhersteller
 Trippel oder Poliertrippel, pulverförmige Substanz aus den Schalen fossiler Kieselalgen, siehe Kieselgur

Fahrzeugmodelle:
 Trippel SG 6, Schwimmwagen der Wehrmacht
 Trippel SK 10 (TE 106), Kleinwagen
 Trippel SK 10 (TE 107), Kleinwagen
 Trippel SK 10 Sport, Kleinwagen
 Trippel 750, Kleinwagen

Personen:
 Albert Ludwig Trippel (1813–1854), deutscher Landschafts-, Marine- und Architekturmaler
 Alexander Trippel (1744–1793), Bildhauer
 Claudia Trippel (* 1976), deutsche Hochschullehrerin
 Eduard Trippel (* 1997), deutscher Judoka
 Erwin Trippel (1906–1979), deutscher Landrat
 Fritz Trippel (1937–2010), Schweizer Jazzpianist
 Hans Trippel (auch Hanns Trippel; 1908–2001), deutscher Autokonstrukteur
 Karla Trippel (* 1964), deutsche Schauspielerin 
 Otto Trippel (1891–1954), deutscher Kameramann, Regisseur, Filmeditor, Drehbuchautor und Filmproduzent.

Siehe auch:
 Tripel